Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das St. Petersburg Ladies Trophy 2018 der Damen. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 27. bis 29. Januar 2018 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Sankt Petersburg